Ниже представлен список городов Никарагуа с населением свыше 10 000 жителей:

Ссылки 
 Institut National des Statistiques et du Recensement (INEC)
 City Population
 [gazetteer.de/wg.php?x=&lng=de&des=wg&geo=-159&srt=npan&col=adhoq&msz=1500&men=gcis&lng=fr World Gazetteer]
 GeoHive

 
Никарагуа